

Паї — муніципалітет у департаменті Йонна, Франція

Паї — громада в кантоні Во

Ім'я 
 Паї Пенгшатон — тайський актор